C3H6 két vegyület összegképlete:

Ciklopropán
Propilén vagy más néven propén